Аксёнов () — русская фамилия, образованная от имени Аксён, а также топоним.

Известные носители

А

Б 
 Аксёнов, Борис Александрович (1929—2006) — машинист экскаватора, Герой Социалистического Труда.
 Аксёнов, Бэно Максович (род. 1946) — советский и молдавский актёр, режиссёр, театральный педагог.

В 
 Аксёнов, Валентин Александрович (1937—1975) — советский футболист, тренер.
 Аксёнов, Валерий Сергеевич (род. 1947) — российский финансист, учёный-экономист, педагог.
 
 
 
 
 Аксёнов, Всеволод Николаевич (1898—1960) — советский актёр.
 Аксёнов, Вячеслав Иванович (род. 1950) — Герой Социалистического Труда.

Г 
 Аксёнов, Геннадий Иванович (1900—1990) — советский учёный металлофизик и металлург.
 Аксёнов, Гермоген Семёнович (1854 — после 1938) — генерал-лейтенант.
 Аксёнов, Григорий Фёдорович (1899—?) — советский государственный и партийный деятель.

Д 
 Аксёнов, Даниил Сергеевич (род. 1995) — российский баскетболист.

Е

И 
 Аксёнов, Иван Александрович (1884—1935) — русский поэт, литературный и художественный критик, переводчик.

К

Л 
 Аксёнов, Леонид Дмитриевич (1876—1937) — российский чиновник и церковный деятель, действительный статский советник.

М 
 Аксёнов, Максим Олегович (род. 1980) — российский учёный, доктор педагогических наук.
 Аксёнов, Маркел Прокопьевич (более известен как Михаил Сергеевич Сергушев; 1886—1930) — участник революционного движения в России.
 Аксёнов, Митрофан Семёнович (? — ?) — русский учёный и философ-самоучка, создатель «трансцендентально-кинетической теории времени».

Н

О 
 Аксёнов, Олег Васильевич (род. 1960) — российский бизнесмен, экс-гендиректор канала 7ТВ.

П

С

Ф 
 Аксёнов, Фёдор Григорьевич (1906/1907 — 1976) — советский футболист, хоккеист.
 Аксёнов, Фёдор Иванович (XIX век) — русский купец, с 1871 года — владелец ресторана «Яр».

Ю

Двойные фамилии 
 Аксёнов-Меерсон, Михаил Георгиевич (род. 1944) — религиозный и общественный деятель российской эмиграции.



Населённые пункты 
 Аксёнов — хутор в Новониколаевском районе Волгоградской области России.
 Аксёнов — хутор в Цимлянском районе Ростовской области России.

Прочее 
 Аксёнов-фест — ежегодный литературно-музыкальный фестиваль в Казани.

См. также 
 Аксёново — название населённых пунктов в России.
 Аксёновы — о дворянских родах
 Аксёновы — коми-пермяцкий род, потомки племенных князей-оксов.
 Оксёнов, Иннокентий Александрович (1897—1942) — русский советский поэт, литературный критик, переводчик.

Примечания